Аллан Тэйлор (; род. 1984) — английский профессиональный игрок в снукер.

Биография и карьера 
Родился 28 ноября 1984 года в городе Базилдон, графство Эссекс.

Первоначально работал в полицейском участке в Беркенхеде, занимаясь видеонаблюдением.

Профессиональным игроком стал в 2013 году. Сумел выиграть два матча в сезоне 2013/2014 в конце которого был в мировом рейтинге под  В сезоне 2014/2015 достигал позиции № 107. В сезоне 2019/2020 в квалификации Чемпионата мира сделал свой максимальный брейк в

Примечания

Ссылки 
 Allan Taylor
 Allan Taylor

Снукеристы Англии